Alexandru Solomon se poate referi la:

 Alexandru Solomon (general) (1834–1875), general român de divizie, ultimul Ministru de război al domnitorului Alexandru Ioan Cuza,
 Alexandru Solomon (regizor) (n. 1964), regizor, producător și scenarist de filme contemporan.

Dezambiguizare
Nume proprii